Jan II. Braniborský (; 1237 – 10. září 1281) byl markrabě braniborský a pán z Krosna z jánské větve rodu Askánců.

Život 
Narodil se jako jeden z mnoha synů braniborského markraběte Jana I. a dánské princezny Žofie, dcery krále Valdemara II. Poté, co jeho otec v roce 1266 zemřel, Jan II. se společně se svými mladšími bratry Otou IV. a Konrádem I. i mladšími bratranci Otou V., Albrechtem III. a Otou VI. chopil vlády v Braniborsku. Ačkoli byl nejstarším členem rodu, ještě za jeho života ho zastínila osobnost Oty IV. Oženil se s Hedvikou z Werle, která mu porodila syny Konráda II. a Jana, budoucího havelberského biskupa. Zemřel v září 1281 a byl pohřben v cisterciáckém klášteře Chorin.

Potomci 
1. manželství ∞ 1258/1262 Hedvika z Werle (1243–1287)
 Konrád II. (1261–1308), braniborský markrabě
 Jan (1263–1292), havelberský biskup

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Braniborští Askánci
Braniborská markrabata
Pohřbení v klášteře Chorin
Narození ve 13. století
Úmrtí 10. září
Úmrtí v roce 1281
Muži